Verizon Building steht für:

 New York Telephone Building (auch Barclay-Vesey Building), Hochhaus in Manhattan, 1926 erbaut
 375 Pearl Street, Hochhaus in Manhattan, 1974 erbaut
 1095 Avenue of the Americas, Hochhaus in Manhattan